Тур де Франс 1907 — 5-я супервеломногодневка по дорогам Франции, победу в которой одержал Люсьен Пети-Бретон.

Этапы 
По сравнению с предыдущим годом, количество этапов увеличилось на 1, с 13 до 14, хотя их протяжённость немного сократилась. Этапы со 2-го по 6-й (на востоке страны) считались горными, остальные равнинными. Маршрут снова включал немецкую Эльзас-Лотарингию, где пограничники задерживали пелотон в обоих случаях пересечения границы, на 2-м и 3-м этапах. На 4-м этапе гонщики проехали через швейцарскую Женеву. Учитывая, что Эльзас-Лотарингия позже вернулась в состав Франции, Тур 1907 стал первым, вышедшим за современные границы государства.

Ход гонки 
На гонку заявились 110 гонщиков, 17 из них не вышли на старт. Эмиль Жорже выглядел значительно сильнее соперников: из первых 9 этапов он выиграл 5, и лидировал с большим преимуществом над ближайшими преследователями, Люсьеном Пети-Бретоном и Луи Трусселье. В день 10-го этапа Луи Трусселье потребовал дисквалификации лидера, так как в ходе 9-го этапа тот поменял велосипед, хотя любая помощь извне была запрещена. Организаторы приняли более мягкое решение: перенесли Жорже на последнее место протокола 9-го этапа, с 4-го на 48-е. Эмиль опустился на 4-е место общего зачёта, но Луи Трусселье этим не удовлетворился, и вся его команда сошла с гонки в знак протеста. 

Для Пети-Бретона победа на 9-м этапе осталась единственной на Туре, но, выйдя на первое место, он сохранил большое преимущество над остальными 33 гонщиками до финиша многодневки, в первую очередь над Густавом Гарригу. Жорже стал 3-м, ему также был присуждён приз лучшему горняку.

Итоговый зачёт

Примечания

Ссылки 

 Тур де Франс 1907 на официальном сайте
 Страницы истории: Tour de France-1907 на velolive.com

Тур де Франс по годам
Спорт во Франции в 1907 году
Июль 1907 года
1907 год в велоспорте